Николо-Раменье:

 Николо-Раменье — деревня в Череповецком районе Вологодской области.
 Николо-Раменье — село в Пошехонском районе Ярославской области.